Береза Борислав Юхимович (за деяким документами Бляхер-Береза Борислав Юхимович) — позафракційний народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року — речник «Правого сектору».
 Бляхер Леонід Якович — радянський ембріолог та історик науки, доктор біологічних наук, професор, член Міжнародної академії історії науки.